Europsko prvenstvo u rukometu za žene 2008. održalo se u prosincu 2008. u Makedoniji.

Odluka o domaćinstvu

Sustav natjecanja

1. krug 
16 djevojčadi je razvrstano u četiri skupine, u kojima igraju po jednostrukom liga-sustavu, odnosno, svatko sa svatkim u skupini igra po jednu utakmicu, ukupno trije utakmice.

Pobjeda se vrjednuje s dva boda, neriješeno s jednim bodom, a porazom se ne dobiva bodove. Prve trije djevojčadi iz svake skupine idu dalje u drugi krug.

2. krug 
12 djevojčadi je razvrstano u dvije skupine, koje nastaju spajanjem skupina iz prvog kruga. Djevojčadi igraju po jednu utakmicu protiv djevojčadi iz pridružene skupine, ukupno još trije utakmice.

Bodovi iz prvog kruga se prenose, ali samo osvojeni protiv djevojčadiju koje su otišle u drugi krug. 

Bodovi se vrjednuju kao i u 1. krugu.

Završni krug 
6 djevojčadi igra u završnom tjednu prvenstva.

Prve dvije djevojčadi iz svake skupine idu dalje u poluzavršnicu, natječući se za odličja. Treće djevojčadi iz obiju skupina igraju jedna protiv druge u borbi za 5. mjesto.

Poraženi u poluzavršnici igraju utakmicu za brončano odličje, a pobjednice u poluzavršnici idu dalje u završnicu, natječući se za zlatno odličje.

Sudionice 

16 država izborilo je nastup na natjecanju:

Domaćin:
 

Kvalificirani s EP 2006. (1-5):
  (branitelj naslova)
 
 
 
 

Kvalificirani kroz kvalifikacije
(31. svibnja/1. lipnja i 7./8. lipnja)
Ishodi utakmica u kvalifikacijama

Ždrijeb natjecateljskih skupina

Jakonosne skupine

Raspored skupina

Prvi krug

Skupina A (Skoplje)

Skupina B (Ohrid)

Skupina C (Ohrid)

Skupina D (Skoplje)

Drugi krug

Skupina I (Ohrid)

Skupina II (Skoplje)

Završni krug (Skoplje)

1. – 4. mjesto

za 5. mjesto 

13. prosinca 2008.

Gradovi domaćini 
 Sportska dvorana Boris Trajkovski, Skoplje
 Sportska dvorana Biljanini izvori, Ohrid

Vanjske poveznice 

 Službena stranica

Ž 2008
Rukomet u Sjevernoj Makedoniji